Солиго́рск () — топоним в Белоруссии.

 Солигорск — город в Минской области Белоруссии, административный центр Солигорского района.
 Солигорск — неэлектрифицированная пассажирская станция Могилёвского отделения Белорусской железной дороги.